Семикіна:

 Семикіна Людмила Миколаївна (*1924) — український живописець і майстер декоративного мистецтва.
Семикіна Тетяна Георгіївна (*1973) — українська веслувальниця, призер Олімпійських ігор.